Cet article recense les rues portant le nom du musicien Olivier Métra.

Rue Olivier-Métra (Fontenay-le-Fleury).
Rue Olivier-Métra (Le Blanc-Mesnil).
Rue Olivier-Métra (Perpignan).
Rue Olivier-Métra (Paris), à Paris.
Rue Olivier-Métra (Reims).

Voir aussi 
 Olivier Métra.

Olivier-Metra